Энгин Алтан Дюзьятан (, род. 26 июля 1979, Измир) — турецкий актёр театра и кино, телеведущий. Известность получил благодаря историческому сериалу «Возрождение: Эртугрул».

Биография 
Энгин Алтан родился 26 июля 1979 года в городе Измир. Его отцовская линия — албанские иммигранты из Приштины. Другая часть его семьи — турецкие иммигранты из Югославии. Полное его имя Энгин Алтан Дюзьятан. Он начал играть на театральной сцене ещё в средней школе, что определило его дальнейшую жизнь и судьбу. Окончив школу, Энгин Алтан Дюзьятан поступил на театральный факультет Университета Девятого Сентября (Докуз Эйлюля) в Измире. Он также закончил свою магистерскую программу в Университете Бахчешехира по специальности «Передовые методы актёрского мастерства».

После окончания университета он приехал в Стамбул, чтобы начать свою профессиональную актёрскую карьеру. В Стамбуле Энгин сначала работал актёром в театре Kenter и DOT, попробовал себя и в качестве режиссёра, поставив спектакль в Государственном театре Диярбакыра. Вместе с Хазал Кая и Назом Эльмасом он принял участие в 2010 году в демонстрации коллекции Beymen Club.

Любит природу и диких животных, в свободное от работы время путешествует, профессионально занимается фотосъемкой, а также благотворительностью. В 2017 году он объединил эти свои два увлечения в одном проекте: создал галерею своих фотографий дикой природы Африки.

Личная жизнь 
До женитьбы на Неслишах актёр пять лет был помолвлен с другой девушкой, артисткой Озге Озпиринчджи, с которой расстался в конце 2013 года. В 2014 году женился на актрисе и модели женой Неслишах, и есть двое детей: сын Эмир и дочь Алара.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Энгина Алтана в Instagram
 Энгин Алтан в КиноПоиске
 Информация о Энгин Алтане
 Энгин Алтан отдал должное Бураку Озчивиту
 Сериал «Пуля» стал ошибкой для Энгина Алтана